Мавровуни,  е ниска планина в Тесалия, Гърция. Разположена е на границата между ном Лариса и ном Магнезия. Най-висок връх Скутли, 1053 m в северната част на планината.

Географска характеристика

Големина и граници 
Представлява издължен планински масив с меридионална ориентация, дължина 23 km и средна ширина 16 km.
На запад граничи с Тесалийската равнина, а на изток – с южната част на Солунския залив на Бяло море. На север граничи с планината Оса, от която я отделят долините на малките потоци Амирос и Платанорема. На юг проходът Пано Каналия (580 m) между селата Каналия и Венето отделя Мавровуни от Пилио.

Геоложки строеж 
Мавровуни е изградена от варовици, гнайси и офиолити.

Върхове 
Най-висок връх Скутли или Мавровуни (1053 m).
Други върхове:

Флора и фауна 
Мавровуни е зелена планина с обширни гори от кестени, дъб, каменен дъб, бук и др. Изключение правят ниските западни поли на планината към Тесалийското поле, които са покрити с бедна растителност, а в близост до населените места – с обработваеми площи.

Планината заедно с разположеното на югозапад изкуствено езеро Карла е част от защитената мрежа Натура 2000 (зони 1420004 & 1420006) с означения като орнитологично важни места (зони 060 & 061).

Бележки 

Планини в Гърция
Натура 2000 в Гърция
Орнитологично важни места в Гърция